Bedarfsplanung steht für:

 Materialbedarfsplanung, siehe Bedarfsermittlung
 Bedarfsplanung im Bauwesen, siehe DIN 18205
Bedarfsplanung der deutschen Gesundheitspolitik
 Bedarfsplanung der deutschen Verkehrspolitik, siehe Bundesverkehrswegeplan